Мернептах — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1213—1203 годах до н. э., из XIX династии.

Происхождение 
Ко времени кончины Рамсеса II наследному царевичу Мернептаху было уже около 60 лет. Царевич родился в Гелиополе, став четвёртым ребёнком царицы Иситнофрет, 13-й сын Рамсеса II.

Вплоть до сорокового года правления отца Мернептах был одним из малоизвестных царевичей. Изначально имея лишь скромный титул «царского писца», он постепенно стал главнокомандующим, а после смертей своих старших братьев назначен наследником престола. Это произошло на 55-м году правления Рамсеса, который к этому времени был уже восьмидесятилетним старцем. Вероятно, что и предыдущие наследники к этому времени уже выполняли многие государственные обязанности царя.

Неизвестно, когда Рамсес II реально отошёл от власти; однако к моменту, когда Мернептах стал наследным царевичем, ему пришлось столкнуться с практически абсолютной властью не в качестве официального соправителя, а в качестве обладателя высшего государственного военного титула. Именно тогда по приказу Мернептаха был изготовлен памятный скарабей, на котором запечатлели все его уникальные титулы правителя, несмотря на существование «вечно живого» фараона Рамсеса.

Воцарение Мернептаха произошло только после кончины отца, случившейся в Пер-Рамсесе между 29-м числом первого и 13-м второго месяца сезона Ахет. Традиционно надпись Мернептаха на стене грандиозной капеллы в Гебель эс-Сильсила, датированная 5-м днём второго месяца сезона Ахет, считается отправной точкой нового царствования. Здесь же впервые появляется упоминание о царице Иситнофрет II, супруге Мернептаха, тёзке его матери.

Предположительно, Иситнофрет II приходилась шестой дочерью фараона Рамсеса II и его супруги Иситнофрет, в честь которой получила своё имя. Иситнофрет II была несколько старше своего супруга, чей брак был заключён ещё в правление Рамсеса II.

Иситнофрет II упомянута на двух стелах везиря Панехси, расположенных неподалёку, и в Луксоре, на статуе Аменхотепа III, узурпированной Мернептахом. На второй статуе Аменхотепа III, также узурпированной Мернептахом, изображена Бентанат II, дочь Рамсеса II и Бентанат I, сестры Мернептаха, ставшая его второй официальной супругой.

У Мернептаха были сыновья Сети-Мернептах, его будущий наследник, воцарившийся под именем Сети II, и Хаэмуас, принимавший участие в азиатских войнах отца. Предположение о существовании третьего сына , тёзки отца, окончательно не доказано: на многих памятниках одновременно встречаются как надписи царевича Мернептаха, так и царя Мернептаха. Вероятно, став царём, Мернептах «обновил» памятники, созданные во время его долгого пребывания «в царевичах».

Родословная

Имя 
Мернептах поддерживал культ бога Птаха, покровителя города Мемфиса, имя которого входило в состав имени фараона. Не довольствуясь этим, фараон провозгласил себя во втором имени своего пяти-имённого государственного титула «Воссиявшим, как Птах, из сотен тысяч», к чему иногда добавлялось «чтобы установить хорошие законы в Египте». С оглядкой на Фивы Мернептах принял в качестве второстепенного имени ещё и Мериамон («Возлюбленный Амона»). Однако вне Фив царь величал себя просто «Возлюбленным богов».

Внешняя политика

Источники о войнах фараона 
Три направления военных действий, проводившихся при Мернептахе приблизительно в одно и то же время, — «ливийское», азиатское и нубийское, возможно, являются тремя частями единого колоссального события. Источники, повествующие об этих войнах, встречаются по всему Египту — от Дельты до Нубии. Прежде всего, это Стела Атрибиса, найденная на самом деле в Ком эль-Ахмаре, две триумфальные колонны из Гелиополя и храма Сета в Омбосе, большая триумфальная надпись из храма Амона в Карнаке, так называемая Стела Израиля, найденная в поминальном храме царя в Фивах (и её фрагментарная копия из Карнака), надпись из Вади эс-Себуа, Стела Амады, надписи в Акше и западной Амаре.

Все вышеперечисленные документы датированы сезоном Шему 5-го года правления Мернептаха, за исключением надписи из западной Амары, датированной 6-м годом. Общая характеристика этого свода текстов — восточная многословность и редко употребляемые топонимы.

Подавление восстания в Палестине 

Военные события в Азии развернулись практически одновременно с напряжёнными конфликтами в Нубии и на западных границах Египетского государства. Видимо, на 4-м году правления Мернептах совершил поход в Палестину с целью подавления начавшихся там восстаний. Египетскими войсками успешно взяты Аскалон, Гезер и Иеноам, разгромлены, возможно еврейские, племена (если слово «I.si.ri.ar» на стеле толковать как «Израиль»): «». Восставшие города были сурово наказаны. Гезер, возможно, выдержал долгую осаду, так как Мернептах впоследствии именовал себя в своей титулатуре «связывающим Гезер».

В ходе этого похода египтяне захватили свыше 9 тысяч рабов. Среди пленных, приведённых в Египет в результате этой кампании, упомянуты обитатели Ханаана, а также шасу — племена пастухов, обитавших между египетской Дельтой и Палестиной. Точные даты этих событий, затронувших судьбу юга Палестины, неизвестны. Особо важными они не считались: в большой надписи Карнака им, по-видимому, не хватило места, о них известно из фрагментов текста Стелы Израиля и Стелы Амады.

Разгром ливийцев и «народов моря» 

Нижний Египет испытывал разорительные набеги ливийцев, доходивших до восточных окраин Дельты. Даже большие города заперли свои ворота; храмы испытывали недостаток в жертвенных припасах, а население бежало с насиженных мест. В Малой Азии разразился голод, побудивший «народы моря» двинуться на юг. В переселении участвовали племена ахейцев (егип. кивш, условно читается акайваша), ликийцев (рк, условно рукка, лукка), сикулов (ширк, шикулаи), возможно, этрусков (трш, турша), шерданов. Вождь ливийцев Мраиуйа, сын Диды, вступил в соглашение с «народами моря», и союзники, осмелев вследствие долгой безнаказанности, перешли к организованным нападениям на Египет.

Судя по числу людей, впоследствии убитых или взятых в плен, ливийский правитель должен был иметь, по меньшей мере, 20 тысяч воинов. Весной 5-го года правления Мернептах собрал большую армию и двинулся навстречу ливийцам и их союзникам. В долине Натровых озёр, у города Периру, в ходе 6-часовой битвы египтяне одержали решительную победу. Потери ливийцев составили до 8500 человек, свыше 9 тысяч захвачено в плен. Причём не менее одной трети пришлось на долю морских союзников. В числе убитых были и 6 сыновей и братьев ливийского правителя. И, хотя сам Мраиуйа ускользнул от египтян, вся его семья и богатая добыча попали в руки Мернептаха (Саисская битва).

Подавление восстания в Нубии 
Первую волну переселения народов с запада и севера Египет отразил, и основной проблемой для фараона стали события в Нубии. О них известно лишь из текста Стелы из Амады. В титулатуре фараона присутствуют эпитеты «Связывающий Гезер», «Повергнувший Ливию», к которым добавляются новые: «Лев, побивающий Хару» (Хару — местность к северо-востоку от Египта) и «Бык могучий, повергающий Куш, истребляющий земли Маджаев», то есть племён, обитавших к востоку от Нила в Нубии.

Согласно тексту стелы, на 5-м году правления в третьем месяце сезона Шему фараону донесли о выступлениях племён, обитавших в Вавате, нубийской области, находящейся между 1-м и 2-м порогами Нила. Судя по дате, это произошло практически одновременно с ливийской войной. В Нубии наступило время жёсткого подавления, когда были казнены тысячи человек. Причиной жестокости фараона мог стать страх потерять в суматохе северных войн южные земли, неизменно поставлявшие в Египет золото. В результате, Нубию удалось усмирить.

Помощь хеттам 
Мир с хеттами оставался нерушимым и в правление Мернептаха, который даже посылал  хеттам корабли с зерном для поддержания их во время голода. Однако, это не мешало египетскому двору, невзирая на сорокалетнюю дружбу, сравнивать посланцев царства Хатти с псами, подползающими к своему господину. Эта помощь, помимо выполнения условий международного договора, заключённого в своё время отцом Мернептаха с хеттами, имела и важное политическое значение, поскольку Хеттское царство принимало на себя основной удар «народов моря», натиск которых угрожал спокойствию Египта.

Внутренняя политика 
Неожиданный подъём сельскохозяйственных работ начался из-за сильных паводков Нила, в честь которого в Атхар эн-Неби (около старого Каира), в месте традиционно связанном с «благим наводнением», воздвигнута статуя.

Узурпация чужих памятников 
Осознавая преклонность своего возраста, Мернептах не стал тратить время на добычу материалов для своих построек и статуй. Кроме самых ничтожных, почти не стоящих упоминания работ, он удовольствовался дешёвой славой, нанося свои царские картуши на памятники своих предшественников до XII династии, не исключая и памятники гиксосов.

Характерной чертой этого правления стало невероятное по своей силе стремление царя узурпировать как можно больше памятников предшественников. Мернептах узурпировал скульптурные изображения своих предшественников, даже не приказывая внести необходимые изменения для соблюдения минимального портретного сходства. 

При этом, судя по всему, строительством собственных сооружений Мернептах увлечён не был. Собственные его надписи коротки, и не информативны. Скромные памятники Мернептаха известны в Гермополе, где от имени фараона высечен гимн богу Тоту.

Заупокойный храм 

В Фивах, на западном берегу Нила, в местечке Курна, Мернептах возвёл свой заупокойный храм. Для этого в «каменоломни» был превращён гигантский поминальный комплекс Аменхотепа III в Ком эль-Хеттан, от которого в итоге остались только две гигантские статуи, носящие название «Колоссов Мемнона», и стоявшие некогда перед пилоном два сфинкса и ряд других повреждённых памятников.

В настоящее время храм Мернептаха практически разрушен. Ворота в массивном входном пилоне вели в первый двор комплекса, с двух сторон обрамлённый колоннадами, по шесть колонн в каждой. Левая сторона двора одновременно служила фасадом небольшого кирпичного царского дворца. Перед вторым пилоном когда-то стояла гигантская Стела Израиля, увековечившая в камне «гимн» военной доблести Мернептаха. За этим пилоном открывался второй двор, фланкированный с боков осирическими колоссами фараона. Именно здесь обнаружен бюст от рухнувшей колоссальной статуи, изображавшей самого Мернептаха. Проход из второго двора вёл в большой (12 колонн) и дополнительный (8 колонн) гипостильные залы. Завершался храм тремя святилищами, вокруг которых находились дополнительные помещения для священных предметов и жертвоприношений. Храм был богато украшен узурпированными известняковыми и гранитными статуями Аменхотепа III.

Справа от храма размещались гигантские амбары, в которых хранилось добро «Дома Миллионов лет» Мернептаха. С левой стороны, за двором располагалось небольшое священное озеро. Весь комплекс когда-то обрамляла большая кирпичная стена теменос, в основании которой ложали блоки разобранных монументальных ворот Аменхотепа III. Дворец Мернептаха, , а также небольшой храм находились в Мемфисе. Богине Хатхор была посвящена Мернептахом скальная капелла в эль-Бабейне.

Окружение фараона 
В окружении Мернептаха уже нет тех ярких личностей, которые были спутниками триумфа его отца. Везирь Панехси, «царский сын Куша» Мессуи, которого в конце царствования сменил Хаэмчетри, великий пророк Амона Рамерои, сменивший на этом посту Бакенхонсу, виночерпий Рамсесемперре, служивший ещё при дворе Рамсеса II — вот перечень тех людей, которые занимали высшие государственные посты в это время. Практически ничего мы не знаем о судьбах многочисленных принцев и принцесс дома Рамсеса.

Смерть

Гробница Мернептаха 

Вероятно, Мернептах процарствовал около 9 лет. Последний известный год царствования Мернептаха — 8-й. Гробница Мернептаха в Долине царей открыта, по крайней мере наполовину, ещё в древности, судя по сохранившимся на её стенах греческим и латинским граффити. Грандиозная гробница построена по классическим канонам XIX династии — вытянутой по единой оси с дополнительным «боковым» колонным залом в середине. Уникальная особенность гробницы — комната-ниша, посвященная памяти Рамсеса II, находящаяся в стене «бокового» зала. Мернептах отказался и от традиционного помещения, предшествующего погребальной камере: здесь оно расположено между двумя нисходящими коридорами.

Росписи гробницы значительно пострадали от наводнений в древности. Сохранилось четыре каменных саркофага Мернептаха — три внешних из асуанского гранита и четвёртый, внутренний — из алебастра. Внешний саркофаг длиной 4 м массивен, его крышка поднята ещё в древности и брошена в одном из залов гробницы. От второго саркофага сохранилась крышка, украшенная сценами из Амдуат и Книги Врат и лежащей фигурой Осириса-Мернептаха. Третий саркофаг фараона узурпировал в древности Псусеннес I (XXI династия) для собственного погребения в Танисе. Внутренний четвёртый саркофаг из алебастра идентичен саркофагу Сети I. Хорошо сохранившаяся мумия Мернептаха найдена в числе других царских останков в гробнице Аменхотепа II.

Мумия 

Мумифицированное тело Мернептаха в Долине Царей обнаружил в 1898 году египтолог Виктор Лоре. Из Фив тело перевезли в Каир. Оно было развернуто 8 июля 1907 года Эллиотом Смитом. В своей книге «Царские мумии» («The Royal Mummies», 1912) он подробно описал, как проходил процесс снятия с мумии покровов, в которые та была завёрнута, а также процесс осмотра тела. Мумия для того времени в целом неплохо сохранилась, хотя в некоторых частях и была повреждена. С тех пор мумия выставлена для посетителей в Каирском музее. Раскрыты лишь голова и шея, а остальная часть завёрнута в материю. Эту мумию так хорошо скрывали, что до самого недавнего времени единственными имевшимися в музее фотографиями, на которых она была отснята целиком, оказались снимки, сделанные ещё в 1912 году самим Э.Смитом.

В июне 1975 года высокопоставленными представителями Египетских властей было разрешено сделать фотографии тела фараона. Когда нынешнее состояние мумии сравнили с тем, в каком она была более шестидесяти лет назад, на ней обнаружились очевидные признаки разложения, а некоторые её фрагменты с тех пор и вовсе исчезли. Сильно пострадали мумифицированные ткани. Причём в одних местах это произошло от прикосновения к ним рук людей, в других — от времени. Доктора Эль Мелиджи и Рамсиус провели радиографические измерения, а доктор Мустафа Маниалави через отверстие осмотрел грудную полость. Это был первый случай эндоскопического осмотра мумии. Общее исследование медико-правовых аспектов, касающихся состояния мумии, проведено профессором Чеккальди. Оно завершилось осмотром под микроскопом некоторых небольших фрагментов, самопроизвольно отвалившихся от мумии. Этот осмотр проведён профессором Миньо и доктором Дюригоном. В результате осмотра удалось обнаружить многочисленные повреждения костей и обширные лакуны, некоторые из которых могли быть смертельными. Хотя всё ещё невозможно сказать наверняка, появились ли некоторые из них до или уже после смерти фараона.

Мумия выставлена в экспозиции Каирского египетского музея в Египте.

Библейский фараон 
Несмотря на скудость информации о египетском присутствии в Палестине во время правления Мернептаха, упоминание Израиля, , на триумфальной стеле фараона вызвало поток спекуляций на эту тему. Довольно долгое время утверждалось, что именно Мернептах был фараоном Исхода, чему способствовало отсутствие мумии фараона. Однако обнаружение сохранившейся мумии Мернептаха, не носящей следов пребывания в солёной морской воде, лишило подобные построения оснований. Кроме того, Мернептах прожил более пяти лет после событий, упомянутых в Стеле Израиля. Единственный памятник, связанный с Мернептахом, обнаруженный на территории Палестины, — браслет из Угарита, который лишь подтверждает факт существования древних торговых путей между Египтом и Сиро-Палестиной, процветавших в годы мира, спокойствия и египетского контроля в Азии, наступившие с 6-го года правления фараона.

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIX династии
Правители Африки XIII века до н. э.
Мумии Древнего Египта